La edición 71.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 22  de mayo y el 4 de junio de 1972 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 64 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 56 tenistas

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el español Andrés Gimeno logrando así su único título en un torneo del Gran Slam al imponerse en la final al francés Patrick Proisy

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Billie Jean King que lograba así único triunfo en  Roland Garros al derrotar en la final a la australiana Evonne Goolagong.

En esta edición debutó en el torneo el tenista argentino Guillermo Vilas que lograría alzarse con el título en la edición de 1977.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1972